Карродус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1885−1961) — австралийский общественный деатель.
 Карродус, Джон (1836—1895) — английский скрипач.
  (род. 1949) — английский профессиональный футболист.